Jean Laborde je lahko:
 Jean de Laborde
 Jean Laborde (general)